Abraham Cwi Dawidowicz
 Aleksandra Dawidowicz
 Dominika Dawidowicz
 Gerszon Dawidowicz
 Lucy Dawidowicz
 Paweł Dawidowicz
 Szulamit Dawidowicz
 w Rosji otczestwo – syn Dawida, np. Lew Dawidowicz Landau